В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Жулі Алар і Коріна Мораріу виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Кріжан і Катарина Среботнік 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Жулі Алар /  Коріна Мораріу (чемпіонки)
 Міягі Нана /  Паола Суарес (півфінал)

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (фінал)
 Ріта Гранде /  Меган Шонессі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу